Природно-заповедный фонд Черниговщины — комплекс объектов природно-заповедного фонда, расположенных на территории Черниговщины. Главная цель — охрана земель для сохранения уникальных и типичных природных ландшафтов, сокращения темпов потери биоразнообразия. Общая площадь — 253.4 тыс. га. По количеству заповедных объектов регион занимает лидирующее положение. 

За 2000-е года главным достижением развития заповедного дела на Черниговщине стало создание двух важных природоохранных учреждений — национальных парков: Ичнянского (2004) и Мезинского (2006). ПЗФ Черниговщины насчитывает 656 объектов общей площадью 253.4 тыс. га, что составляет 7.6% площади области (что выше среднего по Украине — 5.1%). 

В 2010 году созданы новые заказники местного значения: ботанический «Кулишевые луга» (Варвинский р-н) и ихтиологический «Лесконоги» (Новгород-Северский р-н).

Были проведены работы по разработке проекта создания национального природного парка «Днепровско-Деснянское междуречье» с установленной площадью 64 150.1 га, из них с извлечением и предоставлением парку в постоянное пользование 9 133.7 га. Начаты работы по получению соглашений на создание парка.

Классификация 
  
Категории объектов ПЗФ: 
 два национальных парка (оба общегосударственного значения)
 один ландшафтный парк (Межреченский региональный ландшафтный парк)
 443 заказник (в т.ч. 10 общегосударственного значения)
 ботанические 80 (в т.ч. один вошедших в Мезинский НПП) 
 гидрологические 303 
 ихтиологический 2 
 ландшафтные 25 (в т.ч. 6 вошедших в Мезинский НПП)
 лесные 29 
 общезоологический 1  
 орнитологические 3 
 энтомологические 2 
 137 памятников природы (в т.ч. 7 общегосударственного значения)
 ботанические 71 
 гидрологические 28 
 геологические 3 
 зоологические 4 
 комплексный 1
 19 парков-памятников садово-паркового искусства (в т.ч. два общегосударственного значения: Качановский и Сокиринский)
 52 заповедных урочища 
 один зоологический парк (Менский общегосударственного значения)
 два дендрологических парка (в т.ч. один общегосударственного значения) (Тростянецкий и Прилукский)

ПЗФ Черниговщины характеризуются большим количеством объектов небольшой площади: более половины объектов имеют площадь до 100 га. Большая часть создана для охраны гидрологических объектов: рек, болот, озёр, источников. На втором месте находятся ботанические (150 объектов), лесные (29) и ландшафтные (25). На территории Прилукского района расположено 4 заказника, площадью свыше 1 000 га.

Крупнейшие объекты ПЗФ 

площадью свыше 500 га

 Межреченский РЛП 102 472.95 
 Мезинский НПП 31 035.2
 Ичнянский НПП 9 665.8
 Снов, гидр. 7 486 
 Жукляно-Киестерская дача, гидр. 3 554
 Радомская дача, ур. 2 317.6
 Гнездищанская дача, ур. 2 288.8
 Дорогинский, гидр. 1 880
 Кобыжчанская дача, бот. 1 684
 Макошинский, ланд. 1 533
 Заездовской, гидр. 1 450
 Деминка, ланд. 1 431
 Буниловское, гидр. 1 370.9
 Гетманщина-Свидок, гидр. 1 303
 «Бондаревское болото», гидр. 1 299
 Янцево-Козаровщина, гидр. 1 283
 Борисоглебское, ур. 1 132
 Стольненское, ур. 1 072.6
 Удайцовский, гидр. 1 040
 Обычевский, гидр. 1 038
 Кусиевская дача, бот. 1 002
 Вьюнище, ур. 990
 Сорокошицкий лесной массив, ланд. 931
 Свидовецкий, гидр. 893
 Густинский, гидр. 873.9
 Лозовое, бот. 857
 Ведильцевское, бот. 796
 Горицкий, ланд. 796
 Рыхлевская дача, ланд. (часть Мезинского НПП) 789
 Жайворонок, гидр. 772
 Урочище «Тваны», бот. зак. 767
 Антоновский, гидр. 744
 Дубравка, бот. 742
 Кистерская дача, ур. 708
 Ревуновское, бот. 705
 Вольница, гидр. 693
 Вишенская дача, лес. 678
 Вершины, бот. 661
 Дегтяри-Вырвин, гидр. 653
 Куты, лес. 649
 Калачевская дача, гидр. 646
 Руднянское, бот. 645
 Кобыжчанская дача-2, ланд. 610
 Малиевое, бот. 608
 Софиевка-Романовщина, лес. 603
 Поливщина, гидр. 577
 Чамаровое, ур. 572.6
 Бурковщина, бот. 566
 Украинско-Берёзовский, гидр. 560
 Туркеневка, гидр. 550
 Спасский, ланд. 543
 Шестовицкий, ланд. 542
 Юрковщина, бот. 536
 Поливщина, гидр. 535
 Каморетский, общезоолог. 515
 Болото Мох, гидр. 515
 Горишне, бот. 500

Ссылки 
 Данные о ПЗФ Черниговщины на сайте Государственного управления охраны окружающей природного среды в Черниговской области

Природно-заповедный фонд Украины